Autodesk Combustion – zestaw narzędzi do postprodukcji, pozwala na m.in. dodanie efektów wizualnych, tekstowych, korekcję kolorów, stabilizację obrazu i malowanie wektorowe.

Oprogramowanie graficzne i multimedialne